Westfriesisch (, westfriesisch Westfriesk) ist eine Sammelbezeichnung für eine Gruppe von nordholländischen Dialekten, die in der niederländischen Provinz Nordholland in der Region Westfriesland gesprochen werden. Diese Dialektgruppe ist nicht zu verwechseln mit der westfriesischen Sprache, die in der benachbarten Provinz Friesland gesprochen wird. Gleichwohl sind in den westfriesischen Dialekten noch Überreste der ursprünglich in diesem Gebiet gesprochenen friesischen Sprache auszumachen.

Kultur (Noord-Holland)
Niederfränkischer Dialekt